Rateau peut désigner :
 Armand-Albert Rateau (1882-1938), dessinateur, meublier, décorateur et architecte français ;
 Auguste Rateau (1863-1930), ingénieur français.
 Jean-Pierre Rateau (1800-1887), homme politique français également appelé Pierre Rateau.
 Michel Rateau (1938-2020), compositeur français.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme français